Un spectacle peut être :

 Une vue d’ensemble qui attire le regard (« le spectacle de la nature », « se donner en spectacle ») ;
 Un divertissement offert à un public, notamment :
 spectacle vivant : théâtre, danse, concert, opéra, cabaret, cirque, prestidigitation, tauromachie, conte, art performance ;
 spectacle de rue : théâtre de rue ;
 spectacle filmé : cinéma, télévision ;
 spectacle pyrotechnique : feu d'artifice ;
 compétition sportive.

Articles connexes 
 Intermittent du spectacle
 La Société du spectacle, essai de Guy Debord
 

ca:Espectacle
de:Performance
en:Show
es:Espectáculo
fur:Spetacul
gl:Espectáculo
it:Spettacolo
ja:ショー
nap:Spettacule
no:Show
vec:Spetacoło
war:Pasundayag
zh:表演